La Petite Sauvage peut faire référence à :

 La Petite Sauvage, film français de Jean de Limur sorti en 1935 ;
 La Petite Sauvage (), téléfilm américain de  diffusé en 1991.